Az Erasmus kifejezés utalhat a következőkre:
Rotterdami Erasmus, a 15-16. század fordulóján élt németalföldi filozófus és teológus
Erasmus János, 17. századi unitárius pap;
Erasmus-program, felsőoktatási hallgatók ösztöndíj- és csereprogramja Európában.